Le Cirque Gones regroupe des artistes pratiquant les arts du cirque et de la rue sous la tutelle de l'association CU.BI Production créée en 2003.

Description 
Ce cirque itinérant, basé à Nancy, a été créé à la suite d'un projet socioéducatif en Afrique de l'Ouest.

Le Cirque Gones tourne avec deux spectacles sous chapiteau :
 C'est rien mais la ca va créé en 2004, mise en scène d'Yves Breton ;
 Ça m'va si c'est beau créé en 2007, mise en scène d'Yves Breton.

L'équipe propose également divers spectacles adaptés aux conditions de la rue ou de la salle : Wunderbar et Kitchenette ainsi que parades d'échassiers, jongleurs, etc.

Les créations du cirque gones s'inscrivent dans le courant du nouveau cirque ou cirque de création, les techniques de cirque sont au service d'une dramaturgie, le spectacle n'est pas un enchainement de numéros mais plutôt une histoire avec des personnages, sans animaux.

Le cirque Gones est également la structure organisatrice du Festival Michtô, organisé à Nancy chaque année, qui rassemble plusieurs milliers de personnes sous ses chapiteaux, pour un weekend festif autour du cirque, de la  musique, du théâtre, de la danse, des marionnettes, etc.

L'équipe est composée de six artistes : Pierre et Nicolas Galotte, Eva Piotrkowski, Thomas Bristiel et Clément Boissier, Blandine Charpentier           

L'équipe comprend un régisseur, Thomas Ménoret, une administratrice, Marie Ménoret et un metteur en scène, Yves Breton.

Références

Liens externes 
 Site officiel du Cirque Gones

Compagnie de cirque française
Culture à Nancy